Katschbach heißen:

 Katschbach (Lieser), vom Katschbergpass zur Lieser bei Rennweg in Kärnten
 Katschbach (Mur), vom Sölkpass zur Mur bei St. Peter am Kammersberg und Katsch, Steiermark